Грыжа может означать:
 Грыжа —  в медицине выхождение органов из полости, в норме ими занимаемой.
 Грыжа (техника) — локальное выпучивание оболочечной поверхности, например, автомобильной шины.